Sterner bezeichnet:

 einen Angehörigen des Sternerbunds
 einen Angehörigen einer der rivalisierenden Basler Adelsgesellschaften Psitticher und Sterner 

Sterner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Sterner (1863–1946), US-amerikanischer Künstler
 Beke Sterner (* 2003), deutsche Fußballspielerin

 Jonas Sterner (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Magnus Sterner (* 1979), schwedischer Snowboarder
 Michael Sterner (* 1978), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für „Energiespeicher und Energiesysteme“
 Robin Sterner (* 1990), schwedischer Eishockeyspieler
 Ulf Sterner (* 1941), schwedischer Eishockeyspieler